Итака Дарин Паппас (родился 8 июля 1966 года), часто известный просто как Итака, - скульптор, художник, фотограф, композитор, певец, исполнитель хип-хопа, писатель, американский поэт, продюсер и серфер частично греческого происхождения. Его визуальные работы появились на выставках в Международном центре фотографии в Нью-Йорке, в Анненбергском пространстве для фотографии в Лос-Анджелесе, в Современном музее в Марселе (Франция) и в Музее изображения и звука в Сан-Паулу (Бразилия).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 Неофициальный фан-сайт

Родившиеся в 1966 году
Родившиеся 18 августа
Лауреаты премии «Грэмми»
Музыканты рэп-рока
Рэперы из штата Нью-Йорк
Артисты, известные под псевдонимами
Рок-вокалисты США
Музыканты альтернативного хип-хопа
Художники США
Фотографы США